Sirte bezeichnet:

 ein Schweizer Synonym für Molke, ein Milchprodukt
 Sirte, eine Stadt in Libyen

Siehe auch: 
 Syrte